

Biografia 

Appartenente alla media nobiltà boema, compì i suoi studi all'Università di Praga e incominciò il suo apprendistato al seguito del conte Francesco Sarau come segretario e successivamente ne divenne anche amico fidato e poi presidente della commissione aulica.

Nel 1813 fu nominato ambasciatore in Sassonia, ma nel 1815 fu richiamato per il Congresso di Vienna, cui partecipò; durante la restaurazione austriaca appoggiò pienamente Metternich nella sua opera reazionaria e divenne anch'egli uno dei membri del Consiglio di reggenza per l'imperatore Ferdinando I insieme al conte Kolowrat, lo stesso Metternich, l'arciduca Ludovico e il .

Nel 1837 fu insignito dell'Ordine di Maria Teresa, e nel 1842 di quello di San Giuseppe quando fu anche nominato di governatore di Vicenza, carica che tenne fino al 1845.

Durante la rivoluzione di Vienna del 1848 fu linciato dalla folla inferocita.

Persone morte per linciaggio